Транзи́стор:

 транзистор — радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала;
 транзистор — разговорное название транзисторного радиоприёмника;
 «Транзистор» — минский завод по выпуску полупроводниковых приборов и интегральных микросхем.

См. также 
 Transistor (значения)